El Grup H de la Copa del Món de Futbol de 2014 agrupà les següents seleccions: , ,  i .
La competició es va disputar entre el 17 de juny i el 26 de juny de 2014.

Enfrontaments anteriors en Copa del Món 
 Bèlgica - Algèria: Cap partit
 Rússia - Corea del Sud: Cap partit
 Bèlgica - Rússia (inclosa la Unió Soviètica):
 1970, Fase de grups: Bèlgica 1–4 USSR
 1982, Segona fase: Bèlgica 0–1 USSR
 1986, Vuitens de final: Bèlgica 4–3 USSR
 2002, Fase de grups: Bèlgica 3–2 Rússia
 Corea del Sud - Algèria: Cap partit
 Corea del Sud - Bèlgica:
 1990, Fase de grups: Corea del Sud 0–2 Bèlgica
 1998, Fase de grups: Corea del Sud 1–1 Bèlgica
 Algèria - Rússia: Cap partit

Classificació final

Partits

Bèlgica - Algèria

Rússia - Corea del Sud

Bèlgica - Rússia

Corea del Sud - Algèria

Corea del Sud - Bèlgica

Algèria - Rússia

Notes i referències 

Copa del Món de Futbol de 2014